Салаберри () — баскская фамилия. Распространена как в Испании, так и во Франции, а также среди иммигрантов баскского происхождения в других странах. Известен также местный вариант данной фамилии Салаберриа.

 Салаберри, Шарль-Мишель де — британский подполковник, герой англо-американской войны 1812 г.
 Салаберри-де-Валлифилд — названный в честь него город в Канаде.